Пчелар може да се односи на:

 Пчелар, узгајивач пчела
 Пчелар (часопис), српски часопис посвећен пчеларству

Види још 
 Пчела
 Пчеларство
 Пчелињак